A Hradisko településnév jelentései:

Kisvár (Hradiszkó) szlovákiai község szlovák neve a Késmárki járásban
Radoskő, Ternye szlovákiai község részének szlovák neve az Eperjesi járásban